Tipler ist der Familienname folgender Personen:

 Frank J. Tipler (Frank Jennings Tipler III; * 1947), US-amerikanischer Physiker und Hochschullehrer
 Paul A. Tipler (Paul Allen Tipler; * 1933), US-amerikanischer Physiker und Physikdidaktiker

Tipler ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Tipler (Wisconsin), im Florence County
 Tipler (Town), Town(ship) im Florence County, Wisconsin

Siehe auch:
 Tippler